Rafael Rey Rey (Miraflores, Lima, 26 de febrero de 1954) es un periodista, ingeniero industrial y político peruano. Fue congresista de la república durante tres periodos (1995-2000, 2000-2001 y 2001-2006), ministro de la Producción (2006-2008) y ministro de Defensa (2009-2010), en el segundo gobierno de Alan García, parlamentario andino (2006-2011 y 2011-2016), diputado de la república (1990-1992) y congresista constituyente (1992-1995).

Rafael Rey ha tenido riñas ideológicas con grupos de defensa de Derechos Humanos. Ha criticado también a la Comisión de la Verdad que redactó un informe sobre la época del terrorismo.

Biografía 
Nació en el distrito de Miraflores (Lima), el 26 de febrero de 1954. Hijo de Ricardo Rey Polis y de Elsa Rey Elmore, es el mayor de ocho hermanos. 

Estudió primaria y secundaria en el Colegio Maristas de San Isidro. 

Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha realizado estudios en Economía y Finanzas en el Programa de Alta Gerencia en la Escuela de Negocios INCAE, el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura y el Programa de Gobierno Corporativo que ofrecen en conjunto E&Y-Perú con la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura.

Entre 1978 y 1982, trabajó profesionalmente para el Grupo Romero, donde inició cuatro empresas (Ransa Depósito Aduanero, Frigoríficos Ransa, Agencia Marítima Santa Sofía y Terminal de Almacenamiento Ransa). Entre 1982 y 1990, fue director y gerente general de Crowley Perú Cía. Naviera. En 1990 ingresó a la política activa. Desde 1982 a la fecha, ha sido también miembro del directorio de diversas empresas privadas.

El 27 de octubre de 2016, fue elegido por el Congreso de la República como director del Banco Central de Reserva del Perú.

Desde 2011, conduce junto con José Barba Caballero el programa político Rey con Barba por Willax Televisión. En 2015 por Panamericana Televisión y, desde 2016, nuevamente por Willax Televisión. Pasándose a llamar Rey con Barba y Tudela, en 2018, con la adición de Francisco Tudela.

Durante la pandemia por COVID-19 en Perú, Rey anunció haber contraído el virus el 20 de marzo de 2020.

Trayectoria política 
En 1987 participó en la fundación del Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa. Fue elegido secretario nacional adjunto de ideario, miembro del Comité Ejecutivo y luego secretario departamental de Lima.

Diputado 
En las elecciones generales de 1990, fue elegido diputado de la república por el Fredemo, con 89 818 votos, para el periodo parlamentario 1990-1995.

El 2 de abril de 1992, su labor parlamentaria fue interrumpida debido al autogolpe de estado decretado por el expresidente Alberto Fujimori.

En agosto de 1992, Rey se alejó del Movimiento Libertad y se acercó al gobierno de Alberto Fujimori. Fundó su propio partido, Renovación Nacional.

Congresista constituyente 
En las elecciones constituyentes de 1992, fue elegido congresista constituyente por Renovación Nacional, con 264 869 votos, para el periodo 1992-1995.

Durante su labor en el Congreso Constituyente Democrático, fue segundo vicepresidente de la Mesa Directiva presidida por Jaime Yoshiyama (1992-1995) y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de 1993 a 1995.

Congresista (1995-2000) 
En las elecciones generales de 1995, fue elegido congresista de la república por Renovación Nacional, con 79 153 votos, para el periodo parlamentario 1995-2000.

Durante su labor en el parlamento, Rey fue miembro de la Comisión Permanente y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Candidato a la primera vicepresidencia de la república (2000) 
Para las elecciones generales del 2000, Rey fue candidato a la primera vicepresidencia de la república en la plancha presidencial de Federico Salas, por el Movimiento Independiente Avancemos (coalición de los partidos Coordinadora Democrática y Renovación Nacional). Sin embargo, la candidatura quedó en el cuarto lugar de las preferencias, tras la segunda reelección de Alberto Fujimori a la presidencia de la república.

Congresista (2000-2001) 
En esas elecciones, Rey fue reelegido congresista de la república por el Movimiento Independiente Avancemos, con 55 189 votos, para el periodo parlamentario 2000-2005.

En noviembre del 2000, tras la publicación de los vladivideos y la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia de la república mediante un fax, su cargo parlamentario es reducido hasta el 2001, donde se convocó a nuevas elecciones generales.

Congresista (2001-2006) 
En las elecciones generales del 2001, fue nuevamente reelegido congresista por Unidad Nacional (alianza donde integraba Renovación Nacional), con 52 961 votos, para el periodo parlamentario 2001-2006.

Parlamentario andino (2006-2011) 
En las elecciones generales del 2006, Rey fue elegido parlamentario andino por Unidad Nacional, con 611 638 votos, para el periodo 2006-2011.

Ministro de la Producción 
El 28 de julio del 2006, fue nombrado ministro de la Producción por el expresidente Alan García en su segundo gobierno.

Permaneció en el cargo hasta su renuncia en octubre del 2008.

Embajador en Italia 
En febrero del 2009, Rey fue nombrado embajador del Perú en Italia. Presentó sus letras credenciales, en junio del 2009, ante el entonces presidente Giorgio Napolitano.

Ministro de Defensa 
El 11 de julio del 2009, fue nombrado ministro de Defensa.

Permaneció en el cargo hasta el 15 de setiembre del 2010, siendo reemplazado por Jaime Thorne León.

Candidato a la primera vicepresidencia de la república (2011) 
Para las elecciones generales del 2011, Rey fue invitado por Fuerza 2011 para ser el candidato a la primera vicepresidencia de la república en la plancha presidencial de Keiko Fujimori.

Su candidatura a la primera Vicepresidencia fue polémica por su declaración sobre las esterilizaciones realizadas en el Fujimorato; aclaró que fueron inmorales y que se trató de un procedimiento que no fue «en contra» de la voluntad de la mujer, pues en verdad fue «sin su voluntad», es decir que ni siquiera sabían lo que se les hacía.

Luego del balotaje, la candidatura presidencial quedó en el segundo lugar de las preferencias tras el triunfo de Ollanta Humala.

Parlamentario andino (2011-2016) 
En las mismas elecciones, Rey fue reelegido parlamentario andino por Fuerza 2011, con 472 901 votos, para el periodo parlamentario 2011-2016.

Director del Banco Central de Reserva 
El 27 de octubre de 2016, Rey fue nombrado por el Congreso de la República como director del Banco Central de Reserva del Perú. Esta elección generó polémica, dado que se creyó que Rey no tenía estudios ni experiencia en temas económicos ni de política monetaria debido a una declaración donde Rey Rey comentó que la experiencia que tiene en estos temas es la «que tiene toda persona con sentido común» e indicó lo siguiente: «Por supuesto que tengo que estudiar y proceder con la prudencia del caso y el cargo requieren». Sin embargo, después el propio Rey Rey aclaró que se había tomado sus declaraciones de forma incompleta. Ya que lo que había dicho era que «además de tener los conocimientos y experiencia profesional, procedería con mucha prudencia a estudiar los informes y reportes que le alcanzarían como director del BCR».

Otras actividades 
Ha sido además, fundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Formación para la Acción Política y del Instituto Peruano de Economía de Mercado (2000-2006), Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y, después de dejar el Ministerio de Defensa, distinguido con las más altas condecoraciones de las tres armas: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú.

Televisión 

 Rey con Barba, Willax Televisión (2011-2014, 2016-2018 y 2020-presente)
 Rey con Barba , Panamericana Televisión (2015-2016)
 Rey con Barba y Tudela, Willax Televisión (2018-2020)

Reconocimientos 

 Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz. Argentina (2010)
 Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz. Perú (2011)
 Orden Militar "Francisco Bolognesi" en el grado de Gran Cruz. Perú (2010)
 Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Gran Cruz. Perú (2008)
 Condecoración de la Sociedad Nacional de Pesquería (2010)

Genealogía

Referencias 

Personas de Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Políticos de Perú
Diputados de Perú 1990-1992
Congresistas constituyentes de Perú (1992-1995)
Congresistas de Perú 1995-2000
Congresistas de Perú 2000-2001
Congresistas de Perú 2001-2006
Ministros de la Producción de Perú
Ministros de Defensa de Perú
Embajadores políticos de Perú
Miembros del Opus Dei del Perú
Miembros de Fuerza 2011
Grandes cruces de la Orden de Mayo
Parlamentarios andinos
Diputados por Lima Metropolitana
Congresistas por Lima Metropolitana
Conservadores de Perú
Activistas provida de Perú